Kathedraal van Ajaccio, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk (Corsica)
 Kathedraal van Bangkok, Thailand
 Kathedrale basiliek Maria-Hemelvaart (Białystok)
 Kathedraal van Clermont-Ferrand, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Kathedraal van Evora, Nossa Senhora da Assunção, Portugal
 Kathedraal van Entrevaux, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Dom van Hildesheim, St. Mariä Himmelfahrt, Duitsland
 Kathedraal van Lecce, Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, Italië
 Kathedraal van Lescar, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Maria Hemelvaartkathedraal (Lviv) - Oekraïne 
 Kathedraal van Lucciana, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk (Corsica)
 Kathedraal van Luçon, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Kathedraal van Matâ'utu, Notre-Dame-de-l'Assomption, Wallis en Futuna
 Kathedraal van Mexico-Stad, Asunción de María, Mexico
 Kathedraal van Moncton, Notre-Dame-de-l'Assomption, Canada
 Kathedraal van Montauban, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Kathedraal van Palermo, Santa Vergine Maria Assunta, Italië
 Kathedraal van Riez, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Kathedraal van Senez, Notre-Dame-de-l'Assomption, Frankrijk
 Kathedraal van Siena, Santa Maria Assunta, Italië
 Dom van Speyer, St. Maria und St. Stephan, Duitsland

Zie ook
 Maria-ten-Hemel-Opnemingskathedraal (doorverwijspagina)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (doorverwijspagina, vooral voor Nederland en België)
 Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods (orthodoxe kerken, doorverwijspagina)
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (doorverwijspagina)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Hemelvaart